ACTA steht als Abkürzung für:
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement, einen nicht zu stande gekommenen multilateralen Handelsvertrag
 American Council of Trustees and Alumni, eine Organisation, deren Thema die Qualität von US-amerikanischen Universitäten ist
 America’s Carriers Telecommunication Association, einen Zusammenschluss von Telefongesellschaften

 ( für Akten, Protokolle, Tagesberichte) steht für:
 einen täglich erstellten Bericht von Julius Cäsar, siehe Acta diurna
 eine Sammlung von Dokumenten im Großfürstentum Litauen, siehe Litauische Matrikel 
 die Protokolle des Römischen Senats, siehe Acta senatus
 , siehe Apostelgeschichte des Lukas

Siehe auch:

 Ad acta, eine lateinische Phrase, die im Deutschen zur Redewendung wurde
 Agta

ACTA